Уејатенко има више значења:

 Уејатенко (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Уејатенко (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику